Томашевич Кипріян († близько 1699) — гравер, війт і суддя у Кам'янці-Подільському.
 Томашевич Кирило Фомич (*1852 — †після 1909) — депутат Державної думи Російської імперії III скликання.
 Томашевич Коста (, 1923 — 1976) — югославський футболіст.
 Томашевич Томислав — хорватський політик, мер Загреба
 Томашевич Йозо — американський економіст, історик хорватського походження